Genetrix [женетрикс], также genitrix, — латинский термин.

 Genetrix (родительница) — эпитет богини Венеры, как матери Энея, родоначальника римского народа.
 Храм Венеры-Прародительницы (Venus Genetrix) — посвящённый ей Цезарем храм на римском форуме (46 до н. э.).
 Venus Genetrix () — тип скульптурного изображения Венеры.
 «Genetrix» — роман французского писателя Франсуа Мориака (Génitrix; «Прародительница» / «Родительница»; 1923; англ. пер. 1950).

См. также 
 , 
 Венера Каллипига (Археологический музей Неаполя)

Литература

Примечания 

Латинские термины